Johnny Belinda (toneelstuk), een toneelstuk van Elmer Blaney Harris
Johnny Belinda (1948), een film van Jean Negulesco
Johnny Belinda (1967), een film van Paul Bogart en Gary Nelson
Johnny Belinda (1982), een film van Anthony Page